Валенсия-де-Дон-Хуан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 58,5 км². Население — 5079 человек (на 2010 год).

Замок Валенсия-де-Кампос в XIV веке был переименован в честь дона Жуана (Хуана), сына португальского короля Педру Жестокого и Инес де Кастро. После убийства жены дон Жуан бежал из Португалии в Кастилию, где получил титул герцога Валенсия-де-Кампос. После него в XV—XVI вв. замком владели графы де Валенсия из рода Акунья, происходившие от его дочери Марии. В XVI веке вместе с рукой последней графини де Валенсия замок получил герцог Нахера.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

Муниципалитеты Леона